C16H19N3O4S – formula molecolare dell'ampicillina
C16H19N3O4S – formula molecolare della cefradina

Formule molecolari